La plaça Verge Maria de Blanes se la coneix popularment com la plaça del peix, ja que abans era el lloc on es venia el peix que pescaven les barques. Hi ha unes pedres en posició horitzontal que servien per exposar-lo i així poder-lo vendre.

A un costat de la plaça hi ha una arcada que és l'única resta que es conserva de les antigues muralles i era una de les quatre portes d'entrada que tenia la vil·la. A l'altre costat de la plaça hi ha el carrer del Raval, que se li va dir així, ja que la paraula raval vol dir "fora muralles".

Geografia de Blanes
Places de la Selva